В настоящий список включены транспортные переходы (мосты, плотины, переправы), построенные через Каму.

Переправы через Каму
Кама